Il Sirion è un fiume di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. Era il principale corso d'acqua del Beleriand, durante la Prima Era.

Il Sirion nasceva sul lato est degli Ered Wethrin, poi scorreva a sud attraverso la stretta valle tra gli Ered Wethrin e gli Echoriath. In questa valle c'era un'isola nel fiume chiamata Tol Sirion; fu qui che Finrod Felagund costruì la prima Minas Tirith. Il Sirion continuava verso sud nel Beleriand, lasciandosi la Foresta di Brethil ad ovest, e il Dimbar ed il Doriath ad est. Poi riceveva le acque del Teiglin, che scorreva ad ovest, e continuava verso sud, insieme all'affluente Esgalduin, che passava per Menegroth e poi proseguiva verso sud-est. Il fiume Celon, che nasceva nel Colle di Himring sfociava nel Sirion in un'area chiamata Paludi di Sirion.

Dopo le paludi il fiume formava le Cascate di Sirion, dove scompariva nella roccia e scorreva nel Tunnel di Sirion per nove miglia, riemergendo sotto gli Andram (Lunga muraglia) da tre Porte di Sirion. Il fiume continuava poi verso sud, incontrando il fiume Narog alla Nan-Tathren (Valle del Salice) prima di sfociare nella Baia di Balar alle Bocche di Sirion.

Fiumi della Terra di Mezzo